Die Volleyball-Afrikameisterschaften sind vom afrikanischen Verband CAVB veranstaltete Turniere zur Ermittlung des Afrikameisters der Frauen und Männer. Bei den Männern ist Tunesien mit zehn Afrikameisterschaften der Rekordmeister. Bei den Frauen Kenia mit neun Titeln die erfolgreichste Nation.

Männer

Turniere

Medaillenspiegel

Platzierungen

Frauen

Turniere

Medaillenspiegel

Platzierungen

Weblinks
Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)

 
Erstveranstaltung 1967